Рачке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Известные носители:

 Рачкевич, Владислав (1885—1947) — польский политический, общественный и военный деятель.
 Рачкевич, Евдокия Яковлевна (1907—1975) — заместитель командира полка по политической части 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.

Примечания